Matthew Lewis (auteur), een Engelse schrijver uit de 18e eeuw
Matthew Lewis (acteur), een Engelse acteur uit onder andere de Harry Potter-films